Ро́берт Уи́льям Халс (; более известен как — Роб Халс 25 октября 1979, Росарио, Аргентина) — английский футболист, нападающий.

Он в первую очередь проявил себя на уровне Чемпионшипа, играя там за «Кру Александра», «Вест Бромвич», «Шеффилд Юнайтед», а также за «Дерби Каунти». Он многократно, вместе с клубами, добивался продвижения в высший дивизион.
Наилучшее достижение в АПЛ было с «Шеффилд Юнайтед», он закончил лучшим бомбардиром сезон 2006/07, хотя получил травму и досрочно закончил сезон. Забил гол, который стал для него сотым, в матче против «Шеффилд Уэнсдей», когда играл за «Дерби Каунти».

Карьера 

Родился в городе Кру, что в графстве Чешир. Халс начал свою карьеру в «Кру Александра», будучи часть «молодёжки» клуба, в возрасти девяти лет. В 1998 году к сожалению, он получил травму спины, вследствие чего выбыл на 12 месяцев. Когда он вернулся оправившись от неё, то отправился в аренду в «Гайд», который играет в Северной лиге. Там им было забито 9 мячей в 11 играх, случилось это в сезоне 1999/00. Успешная игра в аренде привела к тому, что он вскоре дебютировал за «Кру Александра». В матче, в котором встречались  и , Халс появился на поле. Его команда победила, а счёт матча — 1:0. Ему потребовалось ещё три матча, чтобы забить свой первый мяч «Барнсли» на выезде.

Халс стал любимцем болельщиков в Кру, благодаря тому, что заканчивал сезоны 2000/01 и 2001/02 лучшим бомбардиром клуба с 11-ю и 12-ю голами.

Ссылки 
 Роб Халс на официальном сайте «Куинз Парк Рейнджерс»
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Миллуолл»